

Localidades

Wustrow (Nordvorpommern)
Wustrow (Wendland)

Desambiguações de topônimos